Чемпионат Европы по футболу среди женщин 1993 года, или «Евро-1993», — 5-й женский чемпионат Европы по футболу, футбольный турнир для европейских стран, проводимый в период с 1991 по 1993 годы (с отборочного раунда) под эгидой УЕФА. Финальная игра проходила в Италии. Чемпионский титул во 2-й раз завоевала сборная Норвегии, обыгравшая в финале сборную Италии со счётом 1-0.

Формат 
В отборочном раунде 23 команды были разделены на 8 групп (7 групп по 3 команды, в одной — 2 команды), победитель каждой группы квалифицировался в четвертьфинал соревнований. Команды (4 пары) играли навылет (плей-офф) по 2 игры (на полях обеих сборных, т.е каждая из команд играла на своём (в своей стране) и чужом (в стране соперника) поле). В финале была только одна игра, её победитель был объявлен чемпионом. Проигравшие в полуфинале играли матч за третье место.

Квалификация 
 См.: Чемпионат Европы по футболу среди женщин 1993 (отборочный турнир)

Результаты

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Бомбардиры 
2 гола
  Susan Mackensie

1 гол

  Hanne Nissen
  Maren Meinert
  Heidi Mohr

  Каролина Мораче
  Birthe Hegstad
  Anne Nymark Andersen

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по футболу среди женщин
1993 год в женском футболе
Международные соревнования по футболу в Италии